Cimetière Notre-Dame peut faire référence à :

 Cimetière Notre-Dame-de-Belmont
 Cimetière Notre-Dame-des-Neiges
 Cimetière militaire Notre-Dame-de-Lorette
 Cimetière Notre-Dame d'Ottawa
 Cimetière Notre-Dame de Versailles
 Cimetière de la Porte Notre-Dame
 Cimetière de Fontaine-Notre-Dame

Voir aussi 
 Liste de cimetières